Стивен Росс:
 Росс, Стивен (1927—1992) — американский бизнесмен.
 Росс, Стивен (1944—2017) — американский экономист.